Вторая сборная России по хоккею с шайбой (также известны как Россия-2, Россия B) — вторая национальная сборная команда России, является ближайшим резервом основной сборной страны. Комплектуется из игроков клубов КХЛ и ВХЛ, не попавших в основную сборную.  Управляется и контролируется федерацией хоккея России. Является участником турниров в рамках европейского хоккейного вызова.

История 
Вторая сборная была создана в июле 1994 года, ликвидирована в декабре 2004 года, воссоздана 31 мая 2010 года. В самом первом турнире сборная заняла первое место, победив всех трёх соперников. В первом сезоне планировалось провести также контрольные матчи со сборной Украины, но в итоге сборная Украины провела в тот период контрольные матчи с Венгрией. Второй сезон сборная тоже начала с трёх побед подряд. Во втором сезоне сборная, как и в первом, участвовала в двух турнирах в рамках европейского хоккейного вызова, и также выиграла только один турнир.

Матчи второй сборной

Состав

Достижения 
  Победитель польского этапа европейского хоккейного вызова — 2010/2011.
  Победитель белорусского этапа европейского хоккейного вызова — 2011/2012.

Главные тренеры 

 Николаев, Сергей Алексеевич (07.1994 — 06.1999).
 Ишматов, Рафаил Газизович (06.1999 — 07.2001).
 Якушев, Александр Сергеевич (10.2001 — 12.2004).
 Назаров, Андрей Викторович (31.05.2010 — 28.10.2010).
 Попихин, Евгений Николаевич (28.10.2010 — 13.01.2011).
 Брагин, Валерий Николаевич (13.01.2011 — 1.07.2011).
 Назаров, Андрей Викторович (1.07.2011 — 16.03.2012).
 Белов, Валерий Геннадьевич(2011, и. о.).
 Никитин, Игорь Валерьевич (16.03.2012 — 29.10.2013).
 Брагин, Валерий Николаевич (29.10.2013 — 8.07.2014).

Статистика 
Учитываются только матчи и голы в рамках европейского хоккейного вызова, без товарищеских встреч.

Количество голов

Количество матчей

Примечания

Ссылки 
 Вторая сборная России на сайте ФХР
 Новости о второй российской сборной на Sports.ru
 Олимпийская сборная. Новинка ФХР или возрождение России-2? Championat.com

Хоккей с шайбой в России
Сборная России по хоккею с шайбой
Россия